Sheykheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sheykheh (ort i Iran), Kermanshah, 
 Sheykhābād, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar